Joakim Ernst I av Schleswig-Holstein-Sonderburg-Plön, född 29 augusti 1595 i Sonderburg i Schleswig-Holstein-Sonderburg, död 5 oktober 1671 i Plön i Schleswig-Holstein-Sonderburg-Plön, var en dansk hertig.

Biografi 

Joakim Ernst föddes den 29 augusti 1595 i Sonderburg, som andra yngsta son till hertig Johan av Schleswig-Holstein-Sonderburg och hans andra maka Agnes Hedvig av Anhalt. Som tonåring åkte han på bildningsresa genom Europa, och besökte länder som Holland, England, Frankrike samt Italien. Joakim Ernst deltog i senare delen av uskokkriget. När hans fader dog 1622, delades hertigdömet upp mellan sönerna vilket resulterade i fem nya mindre hertigdömen. Joakim Ernst fick hertigdömet Schleswig-Holstein-Plön. Förutom den nya residensstaden Plön, inkluderades Ahrensbök och Reinfeld till hans egendom.

Inför giftermålet med prinsessa Dorotea Augusta av Schleswig-Holstein-Gottorp, lät Joakim Ernst demolera det gamla slottet 1632 och byggde sedan Plöns slott året därpå. Slottet fungerade som residens och regeringssäte.

Den 1 januari 1671 blev han hedrad som den 122:e riddaren av Elefantorden, utav kung Kristian V av Danmark i huvudstaden Köpenhamn. Han dog drygt nio månader senare, den 5 oktober samma år i Plön.

Familj 

Tillsammans fick Joakim Ernst och Dorotea Augusta minst nio barn:

 Johan Adolf (8 april 1634 – 2 juli 1704), hertig av Schleswig-Holstein-Sonderburg-Plön
 August (9 maj 1635 – 17 september 1699), hertig av Schleswig-Holstein-Norburg
 Ernstina (10 oktober 1636 – 18 mars 1696)
 Joakim Ernst II (5 oktober 1637 – 5 oktober 1700), hertig av Schleswig-Holstein-Sonderburg-Plön-Rethwisch
 Karl Albrekt
 Bernard (31 januari 1639 – 13 januari 1676), dansk general och ogift
 Agnes Hedvig (29 september 1640 – 20 november 1698), prinsessa av Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg
 Karl Henrik (20 mars 1642 – 20 januari 1655)
 Sofia Eleonora (30 juli 1644 – 22 januari 1688/9), grevinna av Hohenlohe-Neuenstein

Anfäder

Referenser 

 
 

Födda 1595
Avlidna 1671
Män
Danska hertigar
Tyska hertigar
Huset Oldenburg
Personer från Sønderborg
Personer i Danmark under 1600-talet